Georges Chevalier est un nom notamment porté par :

 Georges Chevalier (1854-1938), militaire français, directeur du génie au ministère de la Guerre de 1910 à 1917 ;
 Georges Chevalier (1881-1950), chansonnier régionaliste français ;
 Georges Chevalier (1882-1967), photographe ;
 Georges Chevalier (1894-1987), architecte d'intérieur.